100 años – singolo delle Ha*Ash e Prince Royce del 2017
 100 años – singolo di Carlos Rivera e Maluma del 2020